Gruben ist der Name mehrerer Adelsgeschlechter:

 Gruben (Kehdingen), siehe Gruben (Adelsgeschlechter)
 Gruben (Pommern), siehe Gruben (Adelsgeschlechter)
 Gruben (Westfalen), siehe Gruben (Adelsgeschlechter)
 Gruben (1776), siehe Gruben (Adelsgeschlechter)